Le Régalou est un fromage belge à pâte fraîche au lait de vache, fabriqué par la fromagerie Régal à Queue-du-Bois, dans la commune de Beyne-Heusay au Pays de Herve. C'est un fromage de type « brie belge ».

Fabrication 
Fromage entièrement fabriqué manuellement. Le lait entier est pasteurisé, puis ensemencé et emprésuré. Le lait subit une maturation de 24 heures. Ensuite le caillé est moulé à la louche puis égoutté dans des moules déposés sur des paillons en bois. Le fromage est retourné plusieurs fois avant d'être démoulé et salé à la main.

Notes et références 

Fromage wallon